Птице могу бити:

 Птице, животиње
 Птица (филм), филм Алфреда Хичкока из 1963. године
 Птице (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република